Jorge Románov puede referirse a:

 Jorge Mijáilovich Románov (1863-1919), gran duque ruso, nieto del zar Nicolás I;
 Jorge Aleksándrovich Románov (1871-99), gran duque ruso, hijo del zar Alejandro III;
 Jorge Konstantínovich Románov (1903-38), aristócrata ruso, bisnieto del zar Nicolás I;
 Jorge Mijáilovich Románov (1981-), pretendiente al antiguo trono ruso, trastataranieto del zar Alejandro II.